

 El Dorado (mythe), een mythisch goudland
 El Dorado (rum), een Guyaans rummerk
 Eldorado (uitgeverij), een uitgeverij van literaire reisverhalen
 El Dorado (hop), een hopvariëteit

Geografie

Argentinië
 Eldorado (departement), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
 Eldorado (Misiones), de hoofdplaats van dit departement

Brazilië
 Eldorado (Mato Grosso do Sul)
 Eldorado (São Paulo)

Colombia
 Aeropuerto Internacional El Dorado
 El Dorado (Meta),  een gemeente in het departement Meta

Peru
 El Dorado (provincie)

Verenigde Staten
 El Dorado (Arkansas)
 El Dorado (Californië)
 Eldorado (Illinois)
 El Dorado (Kansas)
 Eldorado (Maryland)
 Eldorado (Ohio)
 Eldorado (Oklahoma)
 Eldorado (Texas)
 Eldorado at Santa Fe, New Mexico
 El Dorado County, Californië
 El Dorado Hills in El Dorado County, Californië
 Eldorado Springs, Colorado
 El Dorado Springs, Missouri

Overige

Film en televisie
 Eldorado (1921) van Marcel L'Herbier met Ève Francis en Jaque Catelain
 El Dorado (1966) van Howard Hawks met John Wayne en Robert Mitchum
 El Dorado (1988) van Carlos Saura met Omero Antonutti
 Eldorádó (1988) van Géza Bereményi met Károly Eperjes en Judit Pogány
 Eldorado (1995) van Charles Binamé
 Eldorado (2008), een Belgische film van Bouli Lanners
 El Dorado (2010), een Amerikaanse film uit 2010 met Kelly Natividade
 El Dorado (2012), een Britse film uit 2012 onder regie van Richard Driscoll
 El Dorado (televisieserie), een televisieserie uit 2010 met Shane West
El Dorado (Super Friends), een personage uit Super Friends

Muziek
 Eldorado - A Symphony by the Electric Light Orchestra, een album van Electric Light Orchestra (ELO)
 Eldorado (Drum Theatre), een single van Drum Theatre uit 1985
 Eldorado (Imca Marina), een nummer van Imca Marina uit 1964
 Eldorado (Michiel Borstlap), een album van Michiel Borstlap
 Eldorado (Miranda), single van de Franse band Miranda
 Eldorado (Neil Young), een ep van Neil Young
 El Dorado (Iron Maiden), een single van Iron Maiden
 El Dorado (Shakira), een album van Shakira
 El Dorado (24kGoldn), een album van 24kGoldn

Games
In Uncharted: Drake's Fortune zoeken de hoofdpersonen naar El Dorado, nadat ze erachter kwamen dat Sir Francis Drake het gevonden had.